Beg ali BEG je lahko:
 beg, naziv
 Beg (priimek)
 Beg, ruski film iz leta 1970
 IATA oznaka za Letališče Nikola Tesla, Beograd